Thomas Mitchell kan syfta på bland andra:

* Thomas Mitchell (1892–1962), amerikansk skådespelare
 Thomas Mitchell (1792–1855), skotsk upptäcktsresande

Se även 
 Thomas Mitchell Campbell